Self Control ("autocontrollo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Self Control – cortometraggio di Paperino del 1938

Musica 
 Self Control – album di Raf del 1984
 Self Control – singolo di Raf del 1984, estratto dall'album omonimo
 Self Control – album di Laura Branigan del 1984
 Self Control – singolo di Laura Branigan del 1984, estratto dall'album omonimo e cover del brano di Raf
 Self Control - singolo del rapper statunitense YoungBoy Never Broke Again del 2019
 Self Control - singolo del 2021 della cantante Malika Ayane e dei DJ italiani Altarboy